Hennis ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanine Hennis-Plasschaert (* 1973), niederländische Politikerin der liberalen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVVD)
 Wilhelm Hennis (1923–2012), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch
 Hennies